.com – domena najwyższego poziomu
 dot-com boom – bańka internetowa w latach 1995–2001
 Dot Com (album)
 Dotcom – amerykański producent muzyczny i DJ
 Kim Dotcom – niemiecki przedsiębiorca, założyciel portalu Megaupload